Antonio Luis Baena puede referirse a:

 Antonio Luis Baena, poeta y escritor español.
 Antonio Luis Baena Tocón, secretario de varios consejos de guerra relacionados con el Juzgado Especial de Prensa, destacando el instruido contra el poeta Miguel Hernández.